Il singolare del torneo di tennis Rotterdam Indoors 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale 3–6, 6–2, 6–1 Tom Okker.

Teste di serie

  John Newcombe (semifinali)
  Arthur Ashe (campione)
  Tom Okker (finale)
  Robin Drysdale (quarti di finale)

  Mark Cox (semifinali)
  Robert Lutz (quarti di finale)
  Marty Riessen (quarti di finale)
  Nikola Pilić (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rotterdam Indoors 1972